Плопіш () — комуна в Румунії, у повіті Селаж.
 Плопіш () — село в Румунії, у повіті Селаж. Адміністративний центр комуни Плопіш.
 Плопіш () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Гелеуцаш.
 Плопіш () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Шишешть.